Gąsawa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim; siedziba gminy o tej samej nazwie
 Gąsawa – gmina wiejska z siedzibą w Gąsawie
 Gąsawa – dawna gromada
 Gąsawa (stacja kolejowa)
 Gąsawa Majętność

Zobacz też: Gąsawka, Gąsawy